Акбикеш (), Аксумбе () — средневековая башня в Казахстане, в 500 метрах к юго-западу от посёлка Аксумбе, на западных отрогах Каратау. 

Построена из сырцового кирпича. Имеет один вход, два окна для наблюдения.

Башня упоминается в произведении тимуридского историка Шараф ад-Дина ал-Джузди «Зафар-наме» как наблюдательная башня во времена походов эмира Тимура в 1389—90 годах против Тохтамыша. По легенде башня носит имя красавицы Акбикеш.

Литература 
 
 

Башни Казахстана
Архитектура эпохи Тимуридов
Сузакский район (Туркестанская область)
Памятники истории и культуры Казахстана республиканского значения
Здания и сооружения Туркестанской области